Diceratops (insect), een geslacht van vliesvleugelige insecten
 Diceratops (dinosauriër), een geslacht van dinosauriërs, later omgedoopt tot Nedoceratops